Marina (litoral) — centro portuário de recreio
 Marina (género) — de plantas fabáceas

Pessoas 
 Marina, o Monge — ou Marina de Bitínia ou Marina de Alexandria; santa cristã do século V, VII ou VIII
 Marina (filha de Arcádio) — princesa bizantina 
 Marina da Grécia e Dinamarca — princesa britânica, duquesa de Kent 
 Marina, Princesa de Nápoles 
 Marina (cantora) — cantora e compositora britânica 
 Marina Lima — cantora brasileira que assinava somente "Marina"
 Marina Silva  — ambientalista e política brasileira, referida apenas como "Marina" em campanhas eleitorais

Geografia 
 Marina (Califórnia) — cidade dos Estados Unidos

Espanha 
 Marina Alta — comarca da Comunidade Valenciana
 Marina Baixa — comarca da Comunidade Valenciana
 Marina de Cudeyo — município da Cantábria
 Estação Marina — do Metro de Barcelona

Comunas italianas 
 Marina di Gioiosa Ionica — Calábria
 Rio Marina — Toscana

Telenovelas 
 Marina (1965) — da TV Globo
 Marina (1974) — da Televisa
 Marina (1980) — da TV Globo
 Marina (2004) — da ABS-CBN
 Marina (2006) — da Telemundo

Outros usos 
 Morris Marina — modelo de automóvel britânico
 1202 Marina — asteroide
 Marina (Turma da Mônica) — personagem de quadrinhos

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de televisão
Desambiguações de topônimos